Roździeń – miesięcznik informacyjny i społeczno-kulturalny ukazujący się w latach 1995–2017 w Katowicach, wydawany przez Fundację „PRO-EKO Szopienice”. Obejmował zasięgiem tereny dawnego miasta (powiatu miejskiego) Szopienice (Dąbrówka Mała, Burowiec, Szopienice, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec). Miesięcznik zajmował się tematyką społeczną, kulturalną i sportową we wschodnich dzielnicach Katowic.

Miesięcznik zaczęto wydawać w sierpniu 1995, a jego pierwszym redaktorem naczelnym był katowicki radny miejski Stanisław Ochodek (do 2002). Gazetę wydawano początkowo w wersji czarno–białej. W 2002 redaktorem naczelnym został Zbigniew Aleksander Wieczorek. Gazeta uzyskała objętość 24 stron oraz kredową kolorową okładkę. W miesięczniku, oprócz bieżących informacji, znajdowała się rubryka poświęcona ekologii i ochornie środowiska naturalnego, finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nazwa miesięcznika nawiązywała do historycznej gminy Roździeń.

Przypisy

Zobacz też 
 Miesięcznik Roździeński

Linki zewnętrzne 
 Fundacja PRO-EKO Szopienice  szopienice.pl [dostęp 2019-01-06]

Czasopisma społeczno-kulturalne
Czasopisma regionalne
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1995
Miesięczniki wydawane w Katowicach
Szopienice-Burowiec